Довгалю́к — фамилия.
 Довгалюк, Вера Алексеевна (1930—2022) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Довгалюк, Михаил Джаванширович (род. 1995) — российский пловец.
 Довгалюк, Сергей Юрьевич (род. 1962) — российско-нидерландский валторнист.